Under Fire, roman de Grant Blackwood mettant en scène Jack Ryan, le héros de Tom Clancy, sorti en 2015.
Under Fire, film de James B. Clark sorti en 1957.
Under Fire, film de Roger Spottiswoode sorti en 1983.
Under Fire, jeu vidéo d'Avalon Hill sorti en 1985.
Chernobyl: Under Fire (Чернобыль), film russe sorti en 2021.